Rashid Khan (acteur), een Indiaas acteur
 Rashid Khan (cricketer), een Pakistaans cricketer
 Rashid Khan (golfer), een Indiaas golfer
 Rashid Khan (musicus), een Indiaas musicus
 Kamaal Rashid Khan (1975), een Indiaas acteur
 Rashid Khan Gaplanov (1883–1937), een Azerbeidzjaans politicus